Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Fubuki, de la Clase Harusame, activo desde 1905 hasta 1924.
 El Fubuki, líder de la Clase Fubuki, activo desde 1928 y hundido en 1942.

ja:吹雪